Срочно требуется волшебник — телеспектакль Детской редакции Центрального телевидения, снятый в первой половине 1970-х. .

Сюжет 

В королевстве злой колдуньи-городоправительницы было запрещено  говорить слово "спасибо". Если это слово произнести трижды, колдунье - смерть. Героиня Т.Пельтцер намазывала башмаки маслом из горшочка, говорила волшебные слова: "не боюсь летать ничуть, полечу куда хочу. Несите меня, волшебные башмачки, в замок злой городоправительницы", перелетала к разным героям сказки и учила говорить это доброе слово. (При произнесении этого слова гремел гром). Естественно, все закончилось гибелью злодейки. .

В ролях 

 Татьяна Пельтцер — (старушка,спасшая город от злой колдуньи-городоправительницы)
 (?) — злая городоправительница
 (?) — (гном из часов) .

Песни 
1. Песня героини Т.Пельтцер, где были следующие слова: ""Шел по улице щенок просто так, просто так, шел он вдоль и поперек просто так, просто так. А навстречу рыжий кот, просто так, просто так... Выгнул спину рыжий кот, навострил усы и ждет"..  

2. Песня злой городоправительницы,где были следующие слова:"Нельзя ни петь, нельзя плясать, нельзя собаку приласкать". .

Примечания 

Телеспектакли СССР 1970-х годов
Телеспектакли Главной редакции программ для детей ЦТ
Детские телеспектакли СССР